Маргус Колга (* 1966) — естонський військовик та дипломат.

Колґа () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Колґа — селище у волості Куусалу повіту Гар'юмаа.
 Колґа — село у волості Риуґе, повіту Вирумаа.
 Колґа — село у волості Нио повіту Тартумаа.
 Колґа — село у волості Гійумаа повіту Гійумаа.
 миза Колґа — колишній дворянський маєток у волості Куусалу повіту Гар'юмаа.
 Колґа-Аабла — село у волості Куусалу повіту Гар'юмаа.
 Колґа-Яані — колишня волость у складі повіту Вільяндімаа.
 Колґа-Яані — селище у складі повіту Вільяндімаа.

Колга — річка в Томській області.